Равноправие, многозначное понятие:
 Равенство перед законом
 Социальное равенство

Организация 
 «Равноправие» — латвийская левоцентристская интернационалистическая партия (с 1993 года).
 Общественно-политическое движение «Равноправие» — молдавское интернационально-общественное политическое движение (с 1998 года), с 2016 носит название Партия «Шор».
 «Равноправие» — правозащитная общественная организация из Санкт-Петербурга, Россия.